«Каков отец, таков и сын» — название нескольких кинофильмов:
 «Каков отец, таков и сын» — кинокомедия режиссёра Рода Дэниела, США, 1987.
 «Каков отец, таков и сын» — драма режиссёра Хирокадзу Корээды, Япония, 2013.